Vaak wordt het belangrijkste theatergebouw van een land het Nationaal Theater genoemd. 

 Nationaal Theater (Accra), het nationaal theater van Ghana
 Nationaal Theater (Boekarest), het nationaal theater van Roemenië
 Nationaal Theater (Boedapest), een van de nationale theaters van Hongarije
 Nationaal Theater (Brasilia), het nationaal theater van Brazilië
 Nationaal Theater (Brno), een van de nationale theaters van Tsjechië
 Nationaal Theater (Caracas), het nationaal theater van Venezuela
 Nationaal Theater (Havana), het nationaal theater van Cuba
 Nationaal Theater (Melbourne), het nationaal theater van Australië
 Nationaal Theater (New York), een voormalig theater in New York in de gelijknamige Amerikaanse staat
 Nationaal Theater (Oslo), het nationaal theater van Noorwegen
 Nationaal Theater (Panama-Stad), het nationaal theater van Panama
 Nationaal Theater (Praag), een van de nationale theaters van Tsjechië
 Nationaal Theater (Pristina), het nationaal theater van Kosovo
 Nationaal Theater (Santo Domingo), het nationaal theater van de Dominicaanse Republiek
 Nationaal Theater (Tirana), het nationaal theater van Albanië (niet te verwarren met het Nationaal Theater voor Opera en Ballet)
 Nationaal Theater (Washington D.C.), een theater in Washington D.C., Verenigde Staten

Zie ook 
 Abbey Theatre (nationaal theater van Ierland)
 Burgtheater (nationaal theater van Oostenrijk)
 Teatro de Cristóbal Colón (nationaal theater van Colombia)